De Rally van Griekenland 2009, formeel 56th Acropolis Rally of Greece, was de 56e editie van de Rally van Griekenland en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2009. Het was de 461e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Loutraki.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Gri
Rally van Griekenland